FDL peut désigner :
 François-Dominic Laramée, un concepteur-scénariste de jeux vidéo, auteur et chroniqueur québécois ;
 Fonds de Dotation du Libre (FDL), fonds de dotation français qui a pour objectif d'accompagner les développeurs et éditeurs de projets de logiciels Libres et Open Source.
 GNU FDL (où FDL signifie Free Documentation License), une licence relevant du droit d'auteur, produite par la Free Software Foundation, protégeant la diffusion de contenu libre.